Gloucester kan avse:

Gloucester College – tidigare college i England, se Worcester College, Oxford
Gloucester RFC – ett professionellt rugbylag från den brittiska staden med samma namn
Greve av Gloucester – brittisk adelstitel
Hertig av Gloucester  brittisk kunglig titel
Katedralen i Gloucester – en katedral i Gloucester, England
Gloucester stift – ett stift inom Engelska kyrkan

Geografi

Australien 

 Gloucester (ort i Australien), New South Wales, Gloucester Shire,

Kanada

 Gloucester, Ontario
 Gloucester County, New Brunswick

Storbritannien 

 Gloucestershire, England, 
 Gloucester District – ett distrikt i grevskapet Gloucestershire
 Gloucester, England, Gloucestershire,

USA 

 Gloucester, North Carolina, Carteret County, 
 Gloucester, Massachusetts, Essex County, 
 Gloucester Courthouse, Virginia
 Gloucester Point, Virginia
 New Gloucester – en ort  Maine

Se även
 Gloucester County – flera

Se även
Glocester, Rhode Island – en ort i USA
Gloster Aircraft Company – en tidigare brittisk flygplanstillverkare

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar